Boltman ist der Name von

 H. Boltman, Südafrikanische Badmintonspielerin
 Pieter Boltman (* 20. Jahrhundert), namibischer Politiker der DTA of Namibia